

Integralne części wsi w Polsce 
 Krowiniec – część wsi Wszachów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Baćkowice
 Krowiniec – część wsi Karwów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów

Inne 
 Krowiniec – szczyt w Karkonoszach
 Krowiniec – żleb w Tatrach